Павел Лѐон Смочѝнски () е полски езиковед славист и полонист, професор, специалист по общо езикознание, диалектология, ономастика, детски говор, преподавател в Лодзкия (1946 – 1955) и Люблинския университет (от 1955), гост-професор по полски език в Хумболтовия университет (1962 – 1964), член на Полската академия на знанията и Полската академия на науките.

Трудове 
 Zmiany językowe w rodzinnej wsi Cenowy (1954)
 Przyswajanie przez dziecko podstaw systemu językowego (1955)
 O derywacji fleksyjnej w słowiańskiej onomastyce (1961)
 „Nomina appelativa i propria“ we wzajemnym oddziaływaniu słowotwórczym (1962)
 Słowiańskie imiona pospolite i własne za podstawowym <ch> w części sufiksalnej (1963)
 Kwestionariusz do Atlasu gwar Lubelszczyzny (1965)
 O semantycznych i morfologicznych właściwościach sufiksu <ski> w nazwiskach polskich (1966)
 Gramatyka opisowa języka staro-cerkiewnosłowiańskiego: przewodnik metodyczny dla słuchaczy studiów zaocznych II roku filologii polskiej i rosyjskiej (1975)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски слависти
Полски полонисти
Полски диалектолози
Полски военни дейци от Втората световна война
Възпитаници на университет „Адам Мицкевич“
Преподаватели в Лодзкия университет
Преподаватели в университет „Мария Склодовска–Кюри“
Преподаватели в Хумболтовия университет
Членове на Полската академия на знанията
Действителни членове на ПАН
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Личности (Люблин)